Landau steht für:
 Landau (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Grüningen-Landau, zunächst Grafen von Grüningen, später nur noch Grafen von Landau, zuletzt nur noch Herren von Landau, Zweig der Grafen von Württemberg

Landau steht für geographische Objekte:
 Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Landau an der Isar, Stadt im Landkreis Dingolfing-Landau in Bayern, Deutschland
 Landau (Bad Arolsen), Ortsteil der Stadt Bad Arolsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen, Deutschland
 Landau (Gemeinde Sankt Kathrein), Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Kathrein am Hauenstein in der Steiermark, Österreich
 Petit-Landau, Gemeinde im Oberelsass, Frankreich
 Landau, Ort in Schlesien, heute Kilianów, siehe Gmina Kąty Wrocławskie
 Landau, Ort in Westpreußen, heute Lędowo, siehe Pruszcz Gdański (Landgemeinde)
 Landau, Ort in der Ukraine, heute Schyrokolaniwka
 ehemalige Jüdische Gemeinde Landau (Bad Arolsen)
 ehemalige Jüdische Gemeinde Landau in der Pfalz
 Landau-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Burg Landau, abgegangene Burg im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg, Deutschland
 Palais Landau (Prinz-Eugen-Straße), in Wien, Österreich
 Palais Landau (Elisabethstraße), in Wien, Österreich

Landau steht in der Wissenschaft für:
 Landau-Symbole, Symbole zur Beschreibung des asymptotischen Verhaltens von Funktionen und Folgen (nach dem Mathematiker Edmund Landau)
 Landau-Ramanujan-Konstante, mathematische Konstanten in der Zahlentheorie
 Landau-Niveau, Quantelung der Energie von geladenen Teilchen im Magnetfeld
 Landau-Kleffner-Syndrom, auch 'Erworbene Aphasie mit Epilepsie'
 Ginzburg-Landau-Theorie, Theorie zur Beschreibung der Supraleitung
 Landau-Theorie, Theorie zur Beschreibung von Phasenübergängen
 Begriffe nach dem Physiker Lew Landau
 Landau-Dämpfung, Dämpfung von Druckwellen in Plasmen 
 DLVO-Theorie, Theorie zur Beschreibung der Stabilität kolloidaler Systeme

Landau steht außerdem für:
 (2142) Landau, ein Asteroid des Hauptgürtels
 (73699) Landaupfalz, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ford Landau, ehemaliges Pkw-Modell der Mittelklasse

Siehe auch:
 Landauer (Begriffsklärung)